Okręty US Navy o nazwie USS "Brilliant":
 Pierwszy "Brilliant" był parowcem.  W służbie w latach 1862-65.
 Drugi , był cywilnym holownikiem "Brilliant", który pracował dla US Navy w czasie I wojny światowej, ale nigdy nie wszedł oficjalnie do służby.

Brilliant